cache L1
 L1A1 – brytyjski karabin samopowtarzalny
 L1 BAT – brytyjskie działo bezodrzutowe